Margarita de Dinamarca (en danés, Margrethe af Danmark; Copenhague, 17 de septiembre de 1895-ibidem, 18 de septiembre de 1992) fue por nacimiento princesa de Dinamarca e Islandia, y princesa de Borbón-Parma por su matrimonio con el príncipe Renato de Borbón-Parma.

Biografía 
 
Sus padres fueron el príncipe Valdemar de Dinamarca (hijo menor del rey Cristián IX de Dinamarca y de Luisa de Hesse-Kassel) y la princesa María de Orleans. Sus padres habían acordado de antemano que sus hijos sería criados en la fe luterana, la religión de su padre, y las hijas en el catolicismo, la fe de su madre.

Matrimonio y descendencia 
 
Se casó con un príncipe católico, el príncipe Renato de Borbón-Parma (1894-1962), el 9 de junio de 1921 en Copenhague. Él era hijo de Roberto I, duque de Parma. Su madre fue la segunda esposa del duque, la infanta María Antonia de Portugal, hija del exiliado rey Miguel I de Portugal. 

Tuvieron por hijos:

 Jaime (9 de junio de 1922-5 de noviembre de 1964), casado en 1947 con Birgitte Alexandra Maria, condesa de Holstein-Ledreborg (1922-2009); tuvieron tres hijos.
 Ana (18 de septiembre de 1923-1 de agosto de 2016), casada con el rey Miguel I de Rumania en 1948; tuvieron cinco hijas.
 Miguel (4 de marzo de 1926-7 de julio de 2018), casado en primeras nupcias con la princesa Yolanda de Broglie-Revel (con descendencia), y posteriormente con la princesa María Pía Elena de Saboya (sin descendencia).
 Andrés (6 de marzo de 1928-22 de octubre de 2011), casado en 1960 con Marina Gacry; tuvieron tres hijos.

La familia era relativamente pobre. Residían principalmente en Francia. En 1939, la familia huyó de los nazis y se refugió en España. A partir de ahí se fueron a Portugal y luego a Estados Unidos. Margarita murió un día después de su cumpleaños número 97, en el 69 cumpleaños de su hija Ana. Sigue siendo el miembro más longevo que ha tenido de la Casa Real danesa.

Ancestros

Referencias 
 Die großen Dynastien, Karl Müller Verlag (1996) ISBN 386070561X
 Europas Königshäuser, VGS Verlagsgesellschaft Köln (1991)

Princesas de Dinamarca del siglo XIX (casa de Glücksburg)
Princesas de Dinamarca del siglo XX (casa de Glücksburg)
Casa de Borbón-Parma
Consortes de la casa de Glücksburg